Säsongen 2022/2023 är Tottenham Hotspurs 31:a säsong i Premier League, 45:e raka säsong i Englands högsta fotbollsdivision och 117:e säsongen sedan klubbens grundande. Utöver Premier League deltar klubben även i FA-cupen, Engelska Ligacupen och UEFA Champions League, som de kvalificerades till efter att ha hamnat på en fjärdeplats i ligan föregående säsong.

Säsongen är den första hela säsongen med Antonio Conte efter att han tog över som huvudtränare i november 2021, halvvägs genom föregående säsong.

Sammanfattning

Bakgrund
I föregående säsong hamnade Tottenham Hotspur på en fjärdeplats i ligan, och kvalificerades därmed till UEFA Champions League. Denna fjärdeplats säkrades av Tottenham efter en 5–0 vinst borta mot Norwich City på sista matchdagen. Spurs platsade därmed återigen ovanför Londonrivalerna Arsenal, nu för sjätte året i rad. Champions League-kvalificeringen är den första sedan Tottenham hamnade på en fjärdeplats säsongen 2018/2019.

Säsongen 2022/2023 är även den första helsäsongen med den nya huvudtränaren Antonio Conte, som tog över från Nuno Espírito Santo i november 2021, mitt under föregående säsong.

Övergångar

Sommarfönstret
Tottenhams sommarfönster sågs av många som en av de bästa bland Premier League-klubbar, med sex nyförvärv. Den första av Tottenhams nyförvärv var veteranen Ivan Perišić, som kom på en fri övergång från den italienska sidan Inter Milan, Antonio Contes före detta klubb, efter att hans kontrakt där tog slut. Perišić hade en av sina bästa säsonger under Antonio Conte i Inter Milan, där de vann Scudetto tillsammans. Ännu en spelare som gick till Spurs på en fri övergång var den Premier League-rutinerade fotbollsveteranen Fraser Forster som lämnade Southampton efter att hans kontrakt där tog slut. Han har tidigare spelat 134 Premier League-matcher. Forster ersatte den utgående Pierluigi Gollini som Tottenhams andramålvakt. Ungefär en vecka senare värvade Tottenham sin tredje spelare för sommaren, maliske Yves Bissouma, som värvades från Brighton & Hove Albion för en summa av 25 miljoner pund. Den brasilianska forwarden Richarlison värvades även av Tottenham från Liverpool-klubben Everton. Övergångssumman har rapporterats vara runt 55 miljoner pund. Richarlison gjorde 10 Premier League mål föregående säsong med Everton. Den franska försvararen Clément Lenglet värvades på ett säsongslångt lån från Barcelona. Den sista spelaren som värvades under fönstret var den unga talangen Djed Spence som gick till Spurs från EFL Championship-klubben Middlesbrough.

Sommarfönstret såg endast en stor utgående spelare; forwarden Steven Bergwijn som såldes till nederländske Ajax. Bergwijn värvades inför säsongen 2019/2020 och spelade totalt 83 matcher för klubben.

Juli
Juli var den första månaden för säsongen. Under månaden spelade Tottenham fyra träningsmatcher, alla dessa på bortaplan. 

Den första av Spurs försäsongsmatcher var mot Team K-League, en samling av två spelare från varje lag i K League 1, Sydkoreas högsta division. Denna match spelades i Seoul, Sydkorea, och över 64 000 supportrar fyllde arenan.

Spelartrupp

Övergångar

Släppta

Lån in

Lån ut

Övergångar in

Övergångar ut

Vänskapsmatcher

Försäsong
För att förbereda sig inför säsongen spelade Tottenham Hotspur en mängd vänskapsmatcher runtom i världen. Först deltog klubben i Coupang Play Series, då de först mötte Team K-League på den 13 juli, och sedan Sevilla på den 16 juli. Båda dessa matcher spelades i Sydkorea. Klubben reste därefter till Skottland för att möta Rangers, och veckan därpå reste de till Israel för att möta Roma i I-Tech Cupen.

Coupang Play Series

Walter Tull Memorial Cup

I-Tech Cup

Övrigt

Tävlingar

Överblick

Premier League

Ligatabell

Sammanfattning av resultat

Matcher
Spelschemat släpptes 29 juni 2022.

FA-cupen

Lottningen för tredje rundan av FA-cupen hölls den 28 november 2022, då Spurs lottades mot Portsmouth på hemmaplan.

Engelska Ligacupen

Lottningen för tredje rundan av Engelska Ligacupen hölls 24 augusti 2022, då Spurs lottades mot Nottingham Forest på bortaplan.

UEFA Champions League

Gruppspel

Lottningen för UEFA Champions League 2022/2023 hölls den 25 augusti 2022 i Istanbul.

Slutspel

Referenser

Noter 

Tottenham Hotspur FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2022/2023